Holy bzw. Holý ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Holý (1974–2016), tschechischer Fotograf
 Adrien Holy (1898–1978), Schweizer Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Kunstpädagoge
 Alfred Holy (auch Holý; 1866–1948), Harfenist und Komponist 
 Anton Holy, österreichischer Tischtennisspieler 
 Antonín Holý (1936–2012), tschechischer Wissenschaftler
 David Holy (* 1979), deutscher Designer, Hörspielregisseur, -autor, Produzent und Unternehmer
 František Ondřej Holý (1747–1783), böhmischer Komponist, siehe Franz Andreas Holly
 Gerhard von Holy (1687–1736), deutscher Orgelbauer
 Jiří Holý (1922–2009), tschechischer Schauspieler
 Jochen Holy (1941–2020), deutscher Textilunternehmer
 Karel Holý (* 1956), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Mirela Holy (* 1971), kroatische Politikerin (SDP, ORaH)

 Tomáš Holý (1968–1990), tschechoslowakischer Schauspieler
 Walter Holy (1921–2006), deutscher Trompeter und Hochschullehrer
 Uwe Holy (* 1940), deutscher Textilunternehmer

Siehe auch:
 Holy Fashion Group, Schweizer Modeunternehmen
 Holý vrch u Hlinné, Berg im Böhmischen Mittelgebirge
 Muys van Holy
 Holly